Hrvatska:
 Burići (Kanfanar), naselje u općini Kanfanar

Crna Gora:
 Burići (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja